La Magdeleine (Valle d'Aosta), gemeente in Italië
 La Magdeleine (Charente), gemeente in Frankrijk